Philadelphia (z řeckého slova Φιλαδελφεῖα, bratrská láska) je originální název amerického velkoměsta Filadelfie.

 další významy

 Philadelphia (film), americké filmové drama
 Philadelphia (sýr), druh měkkého sýra
 Philadelphia Flyers, hokejový klub
 Philadelphia 76ers, basketbalový klub
 Philadelphia Museum of Art, muzeum umění
 Philadelphia International Records, hudební vydavatelství
 Philadelphský chromozom, druh mutace
 USS Philadelphia (CL-41), lehký křižník amerického námořnictva 
 Philadelphia (Anglie), vesnice v Anglii
 Philadelphia (New York), město v americkém státě New York
 Philadelphia (Mississippi), město v americkém státě Mississippi
 Jacob Philadelphia (1735–1795), židovský mystik

Související články 
 Filadelfia (rozcestník)